Jesse Huta Galung era il detentore del titolo, ma quest'anno ha partecipato al Dubai Tennis Championships 2014.

Kenny de Schepper ha battuto in finale Norbert Gomboš 3–6, 6–2, 6–3.

Teste di serie

  Kenny de Schepper (Campione)
  Dustin Brown (quarti di finale)
  Daniel Evans (primo turno)
  Marc Gicquel (primo turno)

  Pierre-Hugues Herbert (secondo turno)
  Ričardas Berankis (semifinali)
  Marco Cecchinato (secondo turno)
  Vincent Millot (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Challenger La Manche 2014